«Дочь д’Артаньяна» () — французский фильм режиссёра Бертрана Тавернье.

Сюжет 
История начинается осенью 1654 года на юге Франции. Элоиза живёт в небольшом монастыре, где её оставил на попечение монахинь её знаменитый отец. Кипучая энергия юной девушки ищет своего выхода. После того, как монастырь разорили неизвестные люди за то, что монахини спрятали беглого раба, Элоиза отправляется в Париж к своему отцу, чтобы с его помощью передать королю тайное предсмертное послание убитой настоятельницы.

В ролях

Места съёмок 

Съёмки сцен фильма проходили в:
 Сарла-ла-Канеда — сад гробовых ниш, собор святого Сацердоса,
 Биронский замок,
 Замок Бейнак,
 Дворец Мезон-Лаффит,
 Шато Во-ле-Виконт,
 Португалии.

См. также 
В 2004 году был снят ремейк «Мадемуазель Мушкетёр», с Майклом Йорком и Сюзи Эми в главных ролях.

Ссылки 
 
 «Дочь д’Артаньяна» на сайте TCM Movie Database
 
 
 
 

Фильмы-боевики Франции
Фильмы на французском языке
Фильмы Бертрана Тавернье
Фильмы о трёх мушкетёрах
Приключенческие фильмы Франции
Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1994 года
Фильмы Франции 1994 года
Фильмы TF1 Films Production
Фильмы Canal+
Фильмы Little Bear